Kerekes József (1892–1938) festőművész
Kerekes József (1911–1957) földrajztudós
Kerekes József (1924–1973) kertészmérnök
Kerekes József (1962–) színész